Tess steht für:

 Tess (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Tess von den d’Urbervilles, Roman von Thomas Hardy aus dem Jahr 1891
 Tess (Film), Spielfilm von Roman Polanski aus dem Jahr 1979
 Pseudonym von Fancy (Sänger) (* 1946), deutscher Sänger und Musikproduzent
 früherer deutscher Name von Diesse, Ort im Distrikt La Neuveville, Kanton Bern, Schweiz
 Tess oder Teß, ein Fluss in Tschechien, siehe Desná (March)

TESS steht als Abkürzung für:
 Transiting Exoplanet Survey Satellite, ein Weltraumteleskop der NASA
 Tsuneishi Economical Standard Ship, Baureihen eines Frachtschiffstyps (die angehängte Zahl bezieht sich dabei jeweils auf die Tragfähigkeit)
 TESS 40
 TESS 45
 TESS 52
 TESS 58

Abkürzung